Hahne är ett efternamn som kan syfta på:
 Hubert Hahne
 Lina Hahne
 William Hahne

Efternamn